Krynka peut faire référence à :

Hydrologie
 Krynka, une rivière en Ukraine

Toponymie
en Pologne :
 Krynka, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Krynka, un village de la voïvodie de Lublin